Уорай () — опустевшее село в Амгинском улусе Якутии России. Входит в состав Бетюнского наслега.

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, на полуострове, образованном рекой Амга. Затапливается в половодье

Расстояние до улусного центра — села Амга — 13 км, до центра наслега — с. Бетюнцы — 4 км.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Бетюнский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года жителей не зафиксировано.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 100 % от общей численности населения в 5 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Транспорт 
Просёлочная дорога от с. Бетюнцы

Примечания

Ссылки 
 
 
Уорай на Викимапии

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга